Le tournoi de tennis de Monterrey est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2011, classée en catégorie International, se dispute du  au .

Anastasia Pavlyuchenkova remporte le simple dames. En finale, elle bat Jelena Janković, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Iveta Benešová et Barbora Záhlavová Strýcová.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Monterrey
 Saison 2011 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi
 

WTA 2011
Monterrey
Sport au Mexique en 2011
Tennis en février 2011
Tennis en mars 2011